Henry Fowler kan syfta på bland andra:

 Henry Fowler (1779–1838), engelsk psalmförfattare
 Henry Fowler, 1:e viscount Wolverhampton (1830–1911), brittisk politiker
 Henry Fowler, 2:e viscount Wolverhampton (1870–1943), brittisk peer
 Henry H. Fowler (1908–2000), amerikansk finansminister
 Henry Watson Fowler (1858–1933), engelsk lexikograf
 Henry Weed Fowler (1878–1965), amerikansk zoolog

Se även 
 Harry Fowler